Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP (fr. Fédération Internationale de l'Art Photographique) – stowarzyszenie powstałe w 1950 roku. Jego założycielem jest Maurice Van de Wijer.

Zrzesza organizacje fotograficzne z ponad 85 krajów członkowskich. Obejmuje swoim patronatem Międzynarodowe Salony Fotograficzne, spełniające warunki określone w zasadach przyznawania patronatu FIAP. Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej jest jedyną organizacją fotograficzną, uznawaną i reprezentowaną przez UNESCO.

Tytuły FIAP 
Wszyscy fotografowie spełniający kryteria określone w zasadach ubiegania się o tytuły FIAP – za pośrednictwem krajowego reprezentanta FIAP (w Polsce; Fotoklub RP) – mogą ubiegać się o tytuły artystyczne:
 AFIAP – artysty;
 EFIAP – wybitnego artysty;
 MFIAP – mistrza;

Wszystkie osoby spełniające kryteria określone w zasadach ubiegania się o tytuły FIAP, które w długim czasie dokonały wyjątkowych działań na rzecz FIAP – za pośrednictwem krajowego reprezentanta FIAP (w Polsce; Fotoklub RP) – mogą ubiegać się o tytuły honorowe:
 ESFIAP – zasłużonego działacza na rzecz FIAP;
 HonEFIAP – najwyższe honorowe wyróżnienie, jakie może zostać przyznane zasłużonemu działaczowi, posiadaczowi tytułu EsFIAP (liczba żyjących posiadaczy tytułu HonEFIAP jest ograniczona do liczby określonej przez Zarząd FIAP);

Polskie stowarzyszenie reprezentujące FIAP 
Każdy z krajów członkowskich może być reprezentowany tylko przez jedno stowarzyszenie fotograficzne z danego kraju (tzw. Członka Operacyjnego), które musi wyznaczyć do kontaktów z FIAP jedną osobę – Oficera Łącznikowego. Za pośrednictwem Oficera Łącznikowego, stowarzyszenie będące Członkiem Operacyjnym FIAP, ma prawo występować m.in. o międzynarodowe fotograficzne tytuły artystyczne dla swoich członków oraz o patronat FIAP dla organizatorów Międzynarodowych Salonów Fotograficznych. Stowarzyszenie będące Członkiem Operacyjnym ma prawo głosu i czynnego uczestniczenia podczas odbywających się co 2 lata Kongresów, które są władzą ustawodawczą Federacji. Osoby reprezentujące Członków Operacyjnych na Kongresach mogą zostać wybrane do władz FIAP.

W Polsce Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej reprezentowana jest przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, który jest Członkiem Operacyjnym FIAP. Obecnie osobą wyznaczoną przez stowarzyszenie do zajmowania się sprawami związanymi z FIAP jest Dorota Kycia – Oficer Łącznikowy FIAP (FIAP Liaison Officer).

Polskie kluby ILFIAP 
Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej zrzesza również lokalne i regionalne kluby (ILFIAP i IRFIAP). Nie ma ograniczenia co do ilości takich klubów w danym kraju. Kluby te nie mają jednak prawa głosu podczas odbywających się co 2 lata Kongresów FIAP. Nie mogą również reprezentować swoich krajów we FIAP ani nie reprezentują FIAP we własnych krajach, również nie mogą mieć Oficerów Łącznikowych FIAP. Mogą natomiast uczestniczyć w (organizowanych przez FIAP) rozgrywkach klubowych.

Polskimi klubami lokalnymi (ILFIAP) są: Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum (organizator Wojnickiego Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego) oraz Fotoferia Club.

Wyróżnieni

Lista Polaków, którzy uzyskali tytuły FIAP

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Członkowie Fotoklubu RP
 
 
 
 Fotoklub RP – Członek (reprezentant) Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotogaficznej
 Informacje o uzyskiwaniu tytułów FIAP

Stowarzyszenia fotograficzne